Дмитрий Ефимов: Ефимов, Дмитрий Ардалионович (1904—1987) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Ефимов, Дмитрий Егорович (1811—1864) — русский архитектор, академик архитектуры.

См. также 
 Ефимьев, Дмитрий Владимирович (1768—1804) — российский военный, артиллерийский полковник.